Эужениу Рикарду Монтейру де Алмейда (;  — ) — португальский композитор, дирижёр и музыкальный педагог.

Многолетний профессор гармонии в Лиссабонской консерватории, среди его учеников, в частности, Инасио Порто-Алегре. Написал учебник по элементарной теории музыки (). Перевёл на португальский язык учебник гармонии Антонина Рейхи. Публиковался в журнале Arte musical (1873—1875) — первом португальском специализированном музыкальном периодическом издании.

Дирижировал оркестром лиссабонского , для которого написал ряд комических опер, среди них особенно показательна пародийная опера «Соседские интриги» (; 1864) на текст Луиша ди Араужу (1833—1908).

Примечания

Ссылки 
 Eugénio Ricardo Monteiro de Almeida. Compêndio Elementar de Música

Композиторы Португалии
Дирижёры Португалии
Академические музыканты Португалии
Музыкальные педагоги Португалии